Oğuz (« Oghouze » en turc) est un prénom et un nom de famille turc.

Prénom 
  (1936–2004), caricaturiste turc ;
 Oğuz Atay (1934–1977), écrivain turc ;
 Oğuz Çetin (né en 1963), footballeur turc ;
  (né en 1979), footballeur turc ;
 Oğuz Savaş (né en 1987), joueur de basket-ball turc ;
  (1915–1994), poète et folkloriste turc ;
  (né en 1948), homme politique turc.

Nom de famille 
  (né en 1958), réalisateur turc ;
  (née en 1980), athlète turque ;
 , judoka turc.

Toponyme 

 Oğuz, un raion d'Azerbaïdjian ;
 Oğuz, la capitale de ce raion.

Notes et références 

Prénom turc
Prénom masculin
Homonymie de patronyme turc